Лужички Срби се може односити на:

 Лужички Срби, западнословенски народ
 Лужички Срби (племенски савез), бивши западнословенски племенски савез

Види још 
 Лужичани (вишезначна одредница)